René Blas peut désigner :

 René Blas, entreprise française de textile;
 René Blas (1906-1990), homme politique français.

Notes et références